Andrei Bărbulescu – calciatore rumeno
 Constantin Bărbulescu – economista rumeno
 Ilie Bărbulescu – calciatore rumeno
 Liliana Bărbulescu – mezzofondista romena
 Radu Bărbulescu – giornalista e scrittore rumeno